Windows-1251 — набор символов и кодировка, являющаяся стандартной 8-битной кодировкой для русских версий Microsoft Windows до 10-й версии. В прошлом пользовалась довольно большой популярностью. Была создана на базе кодировок, использовавшихся в ранних «самопальных» русификаторах Windows в 1990—1991 гг. совместно представителями «Параграфа», «Диалога» и российского отделения Microsoft. Первоначальный вариант кодировки сильно отличался от представленного ниже в таблице (в частности, там было значительное число «белых пятен»). Но, однако был вариативным и представленным в 6 формах применения. 

В современных приложениях отдается предпочтение Юникоду (UTF-8). На 1 апреля 2019 лишь на 1 % всех веб-страниц используется Windows-1251.

Особенности 
Windows-1251 выгодно отличается от других 8‑битных кириллических кодировок (таких как CP866, KOI8-R и ISO 8859-5) наличием практически всех символов, использующихся в русской типографике для обычного текста (отсутствует только значок ударения); она также содержит все символы для других славянских языков: украинского, белорусского, сербского, македонского и болгарского.

Windows-1251 имеет два недостатка:
 строчная буква «я» имеет код 0xFF (255 в десятичной системе). Она является «виновницей» ряда неожиданных проблем в программах без поддержки чистого 8-го бита, а также (гораздо более частый случай) использующих этот код как служебный (в CP437 он обозначает «неразрывный пробел», в Windows-1252 — ÿ, оба варианта практически не используются; число же -1, в дополнительном коде длиной 8 бит представляющееся числом 255, часто используется в программировании как специальное значение). Тот же недостаток имеет и KOI8-R, но в ней 0xFF есть заглавный твердый знак, который применяется редко (только при написании одними лишь заглавными буквами).
 отсутствуют символы псевдографики, имеющиеся в CP866 и KOI8 (хотя для самих Windows, для которых она предназначена, в них не было нужды, это делало несовместимость двух использовавшихся в них кодировок заметнее).

Также как недостаток может рассматриваться отдельное расположение буквы «ё», тогда как остальные символы расположены строго в алфавитном порядке. Это усложняет программы лексикографического упорядочения.

Синонимы: CP1251; ANSI (только в русскоязычной ОС Windows).

Таблицы 
Первая половина таблицы кодировки (коды от 0x00 до 0x7F) полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код подходящего символа в Юникоде.

Кодировка Windows-1251

Другие варианты 

(Показаны только отличающиеся строки, поскольку всё остальное совпадает)

Официальная кодировка Amiga-1251 (Amiga Inc., 2004 г.)

Официальная кодировка KZ-1048 (казахский стандарт) 

Данная кодировка утверждена стандартом СТ РК 1048—2002 и зарегистрирована в IANA как KZ-1048 .

Кодировка Windows-1251 (чувашский вариант)

Татарский вариант 
Эта кодировка была официально принята в Татарстане в 1996 г.

Примечания

Ссылки 
 История создании кодировки в сообщении Игоря Семенюка в эхоконференции SU.LAN от 14 января 1996
 Юникод-коды символов на unicode.org

Кодировки кириллицы
Компьютерные кодировки